New Flame steht für:

 New Flame (Schiff), Frachtschiff
 New Flame (Lied), Lied von Chris Brown (2014)
 A New Flame, Album von Simply Red (1989)